South Branch ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 South Branch (Michigan)
 South Branch (Minnesota)
 South Branch (New Jersey)
 South Branch (Pennsylvania)

in Kanada:
 South Branch (New Brunswick)

Siehe auch:
 South Branch Township